Giovanni Battioni – calciatore italiano degli anni '20-'40
Piero Battioni – calciatore italiano degli anni '20-'30